Stress peut faire référence à :
 Dans son sens commun, un stress, un syndrome général d'adaptation.
 En biologie cellulaire, le stress oxydant (ou stress oxydatif) est un type d'agression des constituants de la cellules dû aux espèces réactives oxygénées.
 En mécanique des milieux continus et en résistance des matériaux, le stress désigne la contrainte mécanique.

Film 
Stress, film réalisée en 1984 par Jean-Louis Bertuccelli avec Guy Marchand et Carole Laure.

Musique 
 Stress, rappeur suisse.
 Stress, album du groupe québécois Anonymus.
 Stress, nom d'une des chansons du groupe de musique électronique français Justice.
 Stress, chanson d'Odd Børre ayant représenté la Norvège à l'Eurovision 1968.

Télévision 
 Stress est un épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires.